Osoby:
 August Cappelen – norweski malarz
 Paul Cappelen – norweski architekt
 Pål Cappelen – norweski piłkarz ręczny

Inne:
 Cappelen Damm – norweskie wydawnictwo

Zobacz też
 Kappelen